Orange (naranja en varios idiomas europeos) es el nombre de:

Geografía 
 El Estado Libre de Orange; Estado histórico del  que actualmente forma parte de Sudáfrica.
 Orange, una ciudad del departamento de Vaucluse, en Francia.
 Orange, una ciudad de Australia.
 Orange, una ciudad de California, Estados Unidos.
 Condado de Orange, un condado de California, Estados Unidos.
 Orange, una ciudad de Connecticut, Estados Unidos.
 Condado de Orange, un condado del estado de Florida, Estados Unidos.
 Orange, una ciudad de Massachusetts, Estados Unidos.
 Orange, una ciudad de Nueva Jersey, Estados Unidos.
 Orange, una ciudad de Ohio, Estados Unidos.
 Orange, una ciudad de Texas, Estados Unidos.
 Orange, una ciudad de Virginia, Estados Unidos.
 West Orange, una ciudad de Nueva Jersey, Estados Unidos.
 Condado de Orange, un condado de Nueva York, Estados Unidos.
 El río Orange, en África del Sur;

Historia 
 la casa de Orange-Nassau, líderes de la rebelión de los Países Bajos contra España;
 la Orden de Orange, una organización de fraternidad protestante, que actúa en el Reino Unido y la República de Irlanda.

Empresas privadas
 Orange, empresa multinacional de telecomunicaciones de origen francés, anteriormente France Télécom;
 Orange España, una compañía de telecomunicaciones en España, filial de Orange;
 Orange Bélgica, una compañía de telecomunicaciones en Bélgica, filial de Orange;
 Orange Egipto, una compañía de telecomunicaciones en Egipto, filial de Orange;
 Orange Marruecos, una compañía de telecomunicaciones en Marruecos, filial de Orange;
 Orange Polonia, una compañía de telecomunicaciones en Polonia, filial de Orange;
 Orange Music Electronic Company, compañía inglesa, fabricante de amplificadores de guitarra eléctrica.

Otros 
 Orange, un álbum musical de Jon Spencer Blues Explosion.
 Orange, un manga japonés escrito por Ichigo Takano.